Stórá kan syfta på följande:

Färöarna

 Stórá, Vágar, vattendrag, 
 Stórá, Streymoy, vattendrag,